Джова́нни Трапатто́ни (; род. 17 марта 1939, Кузано-Миланино, Италия) — итальянский футболист и футбольный тренер. Большую часть игровой карьеры провёл в составе «Милана», а наибольших тренерских успехов добился возглавляя «Ювентус».

Один из двух тренеров (наряду с немцем Удо Латтеком), которому удавалось выиграть Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА и единственный, который добился этого во главе одной команды.

Игровая карьера 

В 14 лет Джованни Трапаттони попал в футбольную школу «Милана», а ещё через шесть лет пробился в основной состав, где выступал на позиции защитника. Несмотря на наличие более звёздных партнёров, таких как Чезаре Мальдини, Джанни Ривера и Жозе Алтафини, Трапаттони сумел стать одним из ключевых футболистов «россонери» 1960-х годов. Его отличало умение читать игру и предугадывать действия соперника, а также неуступчивость в единоборствах. Одним из лучших матчей защитника в «Милане» стал финал Кубка европейских чемпионов, когда он полностью закрыл лучшего нападающего «Бенфики» Эйсебио, позволив нанести ему лишь один удар по воротам (правда этот удар закончился голом). «Милан» в итоге одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Алтафини. На закате карьеры Трапаттони провёл один сезон в скромном клубе «Варезе», который по итогам сезона выбыл в Серию В.

В составе сборной Италии Трапаттони провёл всего 17 матчей. В её составе он ездил на чемпионат мира 1962 года, но на поле там так и не вышел.

Тренерская карьера

«Милан» 
Вскоре после окончания игровой карьеры Трапаттони занялся тренерской работой, возглавив молодёжные команды «Милана». В 1974 году он был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, приняв её с 24-го тура чемпионата Италии. Поднять команду выше седьмого места начинающему тренеру не удалось. Сезон могла бы скрасить победа в Кубке обладателей кубков, однако в решающем матче этого турнира «россонери» уступили «Магдебургу» из ГДР. По окончании сезона Трапаттони покинул пост, но перед началом сезона 1975/1976 вновь стал главным тренером команды. На этот раз ему удалось завоевать с «Миланом» бронзовые медали Серии А, после чего он вновь покинул клуб.

«Ювентус» 
Несмотря на отсутствие видимых результатов в «Милане», потенциал молодого тренера рассмотрело руководство «Ювентуса», которое не побоялось довериться ему и пригласить на пост главного тренера в 1976 году. В прошедшем сезоне «Юве» уступил чемпионский титул принципиальному сопернику «Торино», однако Трапаттони уже в первом же сезоне удалось вернуть «старой синьоре» чемпионский титул, а также выиграть Кубок УЕФА — первый международный трофей в истории клуба.

Всего в «Ювентусе» Трапаттони работал на протяжении десяти сезонов и добился невероятных успехов: команда шесть раз становилась чемпионом Италии, при этом лишь раз не попав в тройку призёров. Помимо этого ему удалось выиграть два Кубка Италии. Главным же достижением было то, что «Ювентус» окончательно вошёл в число грандов европейского футбола (при регулярных успехах во внутреннем первенстве, на международной арене «старая синьора» не могла похвастаться громкими победами). В 1983 году «Ювентус» во второй раз в истории дошёл до финала Кубка чемпионов, где с минимальным счётом уступил «Гамбургу». За эту неудачу подопечные Трапаттони реабилитировались в двух следующих сезонах, когда сначала выиграли Кубок обладателей кубков (в финале был повержен «Порту»), а затем, в 1985 году — долгожданный Кубок чемпионов (на этот раз соперником по финалу стал «Ливерпуль»). Помимо этого были также завоёваны Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Таким образом, «Ювентус» стал первым клубом, которому удалось выиграть все три еврокубка, а Трапаттони — вторым после Удо Латтека тренером, который сумел добиться подобного успеха.

Именно благодаря Трапаттони в полной мере раскрыли свой талант такие футболисты как Дино Дзофф, Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли, Мишель Платини, Паоло Росси и многие другие. Когда в 1982 году сборная Италии выиграла чемпионат мира шесть игроков её стартового состава представляли «Ювентус».

«Интернационале» 
В 1986 году Трапаттони, желая попробовать свои силы в другой команде, возглавил «Интер», который переживал в то время не самые простые времена. Первые два сезона сложились не очень успешно: команда занимала третье и пятое места соответственно, однако руководство «нерадзурри» продолжало доверять тренеру. По его просьбе клуб совершает трансферы игроков сборной ФРГ Андреаса Бреме и Лотара Маттеуса (через год к ним присоединился Юрген Клинсманн).

Результат не заставил себя долго ждать: в 1989 году «Интер» после девятилетнего перерыва становится чемпионом Италии, оторвавшись от серебряного призёра «Наполи» на 11 очков (за победу в то время начислялось два очка), чего в Серии А не встречалось более 30 лет. Свой успех команда закрепила победой в Суперкубке Италии. Следующие два сезона подопечные Трапаттони завершали на достойном третьем месте, а в 1991 году сумели выиграть Кубок УЕФА (который стал для «Интера» первым европейским трофеем с 1965 года).

Возвращение в «Ювентус» 
В 1991 году Джованни Трапаттони вернулся в «Ювентус», который после его ухода не только так и не смог выиграть чемпионат Италии, но и регулярно оставался вне тройки призёров. Трапаттони удалось несколько улучшить ситуацию — команда сумела выйти из кризиса и дважды стать серебряным призёром чемпионата, но вернуть команду на вершину ему так и не удалось. Единственным трофеем «старой синьоры» за этот период стал Кубок УЕФА, выигранный в 1993 году (для Трапаттони этот трофей стал уже третьим в карьере).

«Бавария» и «Кальяри» 
После ухода из «Ювентуса» Трапаттони принял решение впервые в карьере поработать за границей, возглавив в 1994 году мюнхенскую «Баварию». Однако именно в этой команде итальянского специалиста ожидал первый провал в тренерской карьере. Будучи действующим чемпионом Германии, под руководством Трапаттони мюнхенцы неожиданно заняли лишь 6-е место, не смогли они проявить себя и в Лиге чемпионов, откуда вылетела на стадии полуфинала. После этого итальянец был отправлен в отставку.

После этого он, к удивлению многих, возглавил скромный итальянский «Кальяри», который под руководством Трапаттони успешно решил задачу, по сохранению места в элите итальянского футбола (команда заняла 9-е место), но запомниться какими-то особыми достижениями не сумел. Уже в следующем сезоне специалиста вновь пригласила «Бавария», которая так и не сумела вернуть себе чемпионский титул. На этот раз Трапаттони удалось выиграть Бундеслигу, а на следующий год завоевать Кубок Германии (чемпионский титул, правда, отстоять не удалось). Несмотря на внутренние успехи, руководство «Баварии» ожидало от тренера успехов в еврокубках, и после неудачного выступления в них Трапаттони вновь покинул мюнхенцев.

«Фиорентина» 
Закончив свою немецкую эпопею, Трапаттони вернулся в Италию и возглавил «Фиорентину». Во главе «фиалок» специалисту удалось развить успехи своих предшественников: Клаудио Раньери и Альберто Малезани. Наладив игру команды он привёл её к бронзовым медалям чемпионата Италии (которые стали для флорентийцев первыми за 15 лет и до настоящего времени являются последними), а также вывел в финал Кубка Италии, где последовало поражение от «Пармы». В следующем сезоне «фиалки» оказались лишь седьмыми, но при этом сумели достойно выступить в Лиге чемпионов, где сумели выйти во второй групповой этап, оставив за бортом турнира лондонский «Арсенал».

Сборная Италии 
В июле 2000 года Трапаттони впервые в своей карьере отошёл от клубной работы, возглавив национальную сборную Италии, во главе которой сменил Дино Дзоффа. Итальянцы весьма уверенно выиграли отборочную группу к чемпионату мира 2002 года, выиграв шесть матчей из восьми и ещё два сведя вничью, что позволило им считаться одним из теневых фаворитов «мундиаля». Однако в финальной части турнира итальянцы выступили неубедительно: выиграв в первом матче группового этапа у сборной Эквадора, они во втором туре уступили хорватам. Лишь вырванная на последних минутах матча с Мексикой ничья позволила подопечным Трапаттони выйти в плей-офф турнира. В матче 1/8 финала итальянской сборной предстояло сыграть с одной из хозяек чемпионата — сборной Южной Кореи. Подопечным Трапаттони удалось открыть счёт, однако затем они пропустили два гола и покинули турнир. Справедливости ради нужно отметить неоднозначное судейство в том матче: так, эквадорский арбитр Байрон Морено удалил за симуляцию Франческо Тотти, а затем принял крайне спорное решение, отменив гол Дамиано Томмази. Эти обстоятельства положили начало слухам о так называемом «южнокорейском заговоре».

Несмотря на не самое удачное выступление Трапаттони продолжил тренировать «скуадру адзурру». Ему успешно удалось квалифицироваться на Евро 2004 (его подопечные вновь сумели выиграть отборочную группу), однако в финальном турнире повторилась история двухлетней давности. В первых двух матчах итальянцы сыграли вничью со сборными Дании и Швеции. Для выхода в плей-офф им нужно было в заключительном матче группового этапа побеждать сборную Болгарии и надеяться на то, что параллельный матч между скандинавскими командами не закончиться вничью. В результате подопечные Трапаттони сумели выиграть свой матч, но команды Дании и Швеции сыграли вничью 2:2, тем самым выбив итальянцев из дальнейшей борьбы за титул. На этот раз подобный расклад вызвал слухи о «скандинавском заговоре». После второй неудачи на международном турнире Трапаттони оставил пост главного тренера сборной.

Возвращение к клубной работе 
После ухода из сборной Италии карьера Трапаттони пошла на спад, в элитные команды его больше не приглашали. Тем не менее 5 июля 2004 года он был представлен в качестве главного тренера лиссабонской «Бенфики». Итальянскому специалисту удалось выиграть с «орлами» первый за 11 лет чемпионский титул и дойти до финала Кубка Португалии (где последовало неожиданное поражение от сетубальской «Виктории»).

Летом 2005 года Трапаттони вновь перебрался в Германию, подписав контракт со «Штутгартом». Однако на этот раз тренеру даже не удалось доработать до конца сезона, из-за неудовлетворительных результатов он был уволен. Кроме того, здесь итальянец вступил в конфликт с игроками, которые обвиняли тренера в нежелании исповедовать атакующий футбол. В результате конфликта Трапаттони усадил на скамейку запасных датчан Йон-Даля Томассона и Йеспера Грёнкьера, полностью разрушив атмосферу в команде. Это тренерское решение привело к возникновению слухов о том, что таким образом итальянец отомстил датчанам за вылет его сборной с чемпионата Европы.

Всего через несколько месяцев после увольнения Трапаттони возглавил австрийский «Ред Булл», создав тренерский тандем с Лотаром Маттеусом. Специалистам удалось с ходу выиграть австрийскую Бундеслигу, чего «быкам» не удавалось на протяжении десяти лет. Отработав с командой ещё сезон Трапаттони принял решение оставить пост, «Ред Булл» стал последним клубом в его тренерской карьере.

Сборная Ирландии 
В 2008 году Джованни Трапаттони во второй раз в карьере возглавил национальную сборную, на этот раз Ирландии. В отборочных матчах к чемпионату мира 2010 года ирландцы выступили достаточно уверенно, не проиграв ни одного матча, в том числе дважды сыграв вничью с действующими чемпионами мира и соотечественниками Трапаттони итальянцами. Однако опередить «скуадру адзурру» в турнирной таблице не сумели и попали в стыковые матчи, где им предстояло сыграть со сборной Франции. Первый матч завершился минимальной победой французов, но в ответном матче в Сен-Дени ирландцы смогли перевести противостояние в дополнительное время, а для выхода в финальную часть «мундиаля» им хватило бы одного гола. Однако решающий гол был забит французами, которые грубейшим образом нарушили правила: нападающий Тьерри Анри обработал мяч, явно подыграв себе рукой и отдал голевой пас находящемуся в офсайде Вильяму Галласу. Таким образом, на чемпионат мира ирландцы пробиться не сумели.

Трапаттони продолжил работу с «зелёными» и на этот раз сумел вывести их на Евро 2012 (во второй раз в истории ирландской сборной). На самом турнире сборная Ирландии проиграла все три матча группового этапа и бесславно покинула турнир (впрочем, их соперниками были будущие финалисты турнира испанцы и итальянцы, а также крепкая сборная Хорватии). По ходу чемпионата Европы Трапаттони стал самым возрастным тренером, возглавлявший команду в финальном турнире первенства (на тот момент ему было 73 года).

Отборочный турнир к очередному чемпионату мира складывался для ирландцев неудачно и в результате после очередного поражения от сборной Австрии в сентябре 2013 года Трапаттони был уволен с поста главного тренера. После этого он принял решение завершить тренерскую карьеру.

В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.

Статистика

Игровая

Тренерская

Достижения

В качестве игрока 

«Милан»
 Чемпион Италии (2): 1962, 1968
 Обладатель Кубка Италии: 1967
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 1963, 1969
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1968
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1969

В качестве тренера 
«Ювентус»
 Чемпион Италии (6): 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986
 Обладатель Кубка Италии (2): 1979, 1983
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977, 1993
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1984
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1985
 Обладатель Суперкубка Европы: 1984
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1985
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 1989
 Обладатель Суперкубка Италии: 1989
 Обладатель Кубка УЕФА: 1991
«Бавария»
 Чемпион Германии: 1997
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 1997
 Обладатель Кубка Германии: 1998
«Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2005
«Редд Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии: 2007
Сборная Ирландии
 Обладатель Кубка наций по футболу: 2011

Личные 
 Зал Славы Милана
 Почетный знак Чемпионы Европы: 2006
 12-е место в списке лучших тренеров в истории футбола по версии ESPN: 2013
 12-е место в списке лучших тренеров в истории футбола по версии France Football: 2019
 19-е место списке лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer: 2013

Признание 
В книге британского журналиста Дэвида Голдблатта World Football Yearbook 2002/03 Трапаттони указан в числе 10 лучших тренеров за всю историю футбола.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Италии
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Варезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу
Тренеры сборной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Милан»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Бавария» Мюнхен
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Бенфика»
Тренеры ФК «Штутгарт»
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА